

Geografia 
 Toscana
 Crespina Lorenzana –  comune della provincia di Pisa 
 Lorenzana –  frazione di Crespina Lorenzana

Persone 
 Juan Álvarez de Lorenzana – politico e pubblicista spagnolo
 Francisco Antonio de Lorenzana y Butrón – cardinale e arcivescovo cattolico spagnolo

Altro 
 Stazione di Fauglia-Lorenzana – stazione dismessa della ferrovia Pisa-Vada